Cerkno (gemeente), gemeente in Slovenië
 Cerkno (plaats), plaats in Slovenië